Са́лми — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Салми, Альберт (1928—1990) — американский актёр.
 Салми, Илкка (род. 1968) — начальник полиции безопасности Финляндии, юрист.
 Салми, Йорма (1933—2016) — финский хоккеист и тренер.
 Салми, Самуэль (род. 1951) — епископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
 Салми, Суло (1914—1984) — финский гимнаст, олимпийский чемпион.

Топоним 
 Салми — посёлок в Карелии.
 Салми — железнодорожная станция в посёлке Салми.
 Салми — река в Кондопожском районе Карелии.

См. также 
 Кёниг-Салми, Врони (род. 1969) — швейцарская спортсменка, чемпионка мира и Европы по спортивному ориентированию.